ATU steht für:

 Aarne-Thompson-Uther, eine überarbeitete Version des Aarne-Thompson-Index, einer Klassifikation von Märchen- und Schwankgruppen
 ADSL Termination Unit, siehe DSL-Modem
 Africa Triathlon Union, den Dachverband der nationalen Triathlon-Verbände Afrikas
 Allameh-Tabataba'i-Universität, eine öffentliche Universität in der iranischen Hauptstadt Teheran
 Amalgamated Transit Union (ATU), nach eigenen Angaben mit mehr als 200.000 Mitgliedern die größte Gewerkschaft im öffentlichen Verkehr der USA und Kanadas, Mitglied im Dachverband AFL-CIO
 Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer
 Atlantic Technological University, eine irische Technische Universität
 Auto-Teile-Unger, eine Autowerkstattkette
 ein Präfix der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Österreich

atu steht für:

 Atmosphäre Unterdruck, Druck in at unter dem Bezugsniveau

Siehe auch:

 Attu (Begriffsklärung)

ATU